barczafalvi Szabó Dávid (1752 körül–1828) tanár, író, nyelvújító, műfordító, lapszerkesztő
 Szabó Dávid (1808–1886) orvos
 Szabó Dávid (1985) színész, énekes
 Szabó Dávid (1990) röplabdázó

Hasonló nevűek

 Baróti Szabó Dávid (1739–1819) költő, nyelvújító, jezsuita, világi pap és tanár